Tento seznam řadí budovy (mrakodrapy) v Německu podle jejich výšky. Nejde o věže, rozhledy, komíny, vysílače. Poslední aktualizace proběhla v prosinci 2022, jde o dvacet nejvyšších budov v Německu.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam nejvyšších budov v Evropě
 Seznam nejvyšších budov světa

 
Seznamy výškových budov